Gagnier ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Gagnier (1895–1952), kanadischer Klarinettist und Dirigent
 Claire Gagnier (1924–2022), kanadische Sängerin
 Ernest Gagnier (1898–1931), kanadischer Cellist und Oboist
 Ève Gagnier (1930–1984), kanadische Sopranistin und Schauspielerin
 Gérald Gagnier (1926–1961), kanadischer Komponist, Trompeter und Kapellmeister
 Guillaume Gagnier (1890–1962), kanadischer Hornist und Kontrabassist
 Holly Gagnier (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean-Josaphat Gagnier (1885–1949), kanadischer Dirigent und Komponist
 Joseph Gagnier (1854–1919), kanadischer Klarinettist und Musikpädagoge
 Lucien Gagnier (1900–1956), kanadischer Flötist
 Réal Gagnier (1905–1984), kanadischer Oboist und Musikpädagoge
 René Gagnier (1892–1951), kanadischer Komponist, Dirigent, Violinist und Euphoniumspieler
 Roland Gagnier (1905–1975), kanadischer Fagottist und Musikpädagoge
 Vincent Gagnier (* 1993), kanadischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Gagné